Williams County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Williams County (North Dakota)
 Williams County (Ohio)